Англо-голландская конвенция:

 Англо-голландская конвенция (1814) 
 Англо-голландская конвенция (1824)